ТЧД — многозначная аббревиатура:
 ТЧД — дежурный по локомотивному депо
 ТЧД — танковая часть дивизии
 ТЧД — температурно-чувствительный диод

См. также 
  — аббревиатура латиницей